El Circuit d'Indianapolis (en anglès, Indianapolis Motor Speedway) és una pista de curses situada a Indianapolis, estat d'Indiana, EUA. S'hi celebren tota mena de competicions automobilístiques.

Història 
El circuit es va inaugurar el 12 d'agost del 1909.

Fórmula 1 
El Circuit d'Indianapolis va acollir el Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 i de GP2 entre les temporades 2000 i 2007. L'escuderia Ferrari va guanyar en sis de les vuit ocasions en què es va disputar.

Traçat 
El circuit de F1 tenia una extensió de 4.192 m de pista i al llarg de la cursa del gran premi es feien un total de 73 voltes rodant com a resultat un total de 306,016 km que recorrien els monoplaces a cada cursa.

Enllaços externs 

 Plana oficial del Circuit d'Indianapolis 

Indianapolis
Indianapolis
Circuit d'Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis